Johan Andrés Mojica Palacio (Cali, 1992. augusztus 21. –) kolumbiai labdarúgó, a spanyol Elche hátvédje.

Statisztika

Források

További információk 
Johan Mojica adatlapja a transfermarkt.es oldalon 

1992-ben született személyek
Kolumbiai labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Academia labdarúgói
A Deportivo Cali labdarúgói
A Rayo Vallecano labdarúgói
A Real Valladolid labdarúgói
A Girona labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
Az Elche labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek